Il doppio  dell'ATP Salzburg Indoors 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Philipp Marx e Igor Zelenay erano i detentori del titolo, ma Zelenay non ha partecipato.

Marx ha fatto coppia con Michael Kohlmann, ma ha perso nei quarti di finale contro Martin Emmrich e Andre Begemann.

Alexander Peya e Martin Slanar hanno battuto in finale 7–6(1), 6–3 Rameez Junaid e Frank Moser.

Teste di serie

  Michael Kohlmann /  Philipp Marx (quarti di finale)
  Rameez Junaid /  Frank Moser (finale)

  Jamie Delgado /  Jonathan Marray (quarti di finale)
  Alexander Peya /  Martin Slanar (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Salzburg Indoors 2010